

Patronyme 
  (1944-), un avocat et un homme politique canadien ;
 Bruce Boudreau (1955-), ancien hockeyeur et présent entraîneur de hockey canadien ;
 Claire Boudreau (1965-2020), historienne, généalogiste et officier d'armes canadienne ;
 Danny Boudreau (1967-), chanteur et guitariste canadien ;
 Diane Boudreau (1957-2017), poète et enseignante canadienne ;
 Jean Boudreau (1748-1827), homme politique canadien ;
 Jean-François Boudreau (19?-), acteur canadien ;
 Jules Boudreau (1941-), dramaturge canadien ;
 Léone Boudreau-Nelson (19?-2004), phonéticienne canadienne ;
 Lou Boudreau (1917-2001), joueur de baseball ;
 Nicole Boudreau (1949-), administratrice, militante et femme politique québécoise
 Omer Boudreau (19?-), homme politique canadien ;
 Réal Boudreau (19?-), homme politique et bénévole canadien ;
 Roland Boudreau (1935-2019), homme politique canadien ;
 Roy Boudreau (1946-), homme politique canadien;
 Victor Boudreau (1970-), homme politique canadien;
 Walter Boudreau (1947-), compositeur, saxophoniste et chef d'orchestre canadien.

Homonymie de patronyme